Goutou är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 76 kilometer norr om stadens centrum.

Runt Goutou är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Goutou är det största samhället i trakten. Trakten runt Goutou består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina